Municipio de London puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de London (condado de Freeborn, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Freeborn.
 Municipio de London (condado de Monroe, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de London (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.